Mentor de Rodes, general grec de Rodes al servei de Pèrsia
 Mentor (orfebre), el més important dels orfebres grecs
 Mèntor, personatge de l'Odissea, amic d'Ulisses

Vegeu també: Mentoria'', per al mètode de formació i desenvolupament en què un professional amb experiència transmet els seus coneixements a una altra persona menys experimentada de la mateixa empresa o organització.